Swale ("buca" o "depressione") può indicare:

 Swale – fiume dello Yorkshire, in Inghilterra (Regno Unito)
 The Swale – canale dell'estuario del Tamigi, in Inghilterra (Regno Unito)
 Swale –  distretto locale del Kent, in Inghilterra (Regno Unito)